Komisja rewizyjna okręgu Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej - organ kontrolny  Okręgu Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej. Członkowie Komisji rewizyjnej wchodzą w skład władz Okręgu.

Skład Komisji rewizyjnej 
Komisja rewizyjna składa się z trzech członków wybranych na Zjeździe Okręgu przez instruktorów i instruktorki danego okręgu.

Działania Komisji rewizyjnej 
Jest to organ kontroli wewnętrznej, który kontroluje działanie władz i jednostek organizacyjnych związku na terenie okręgu pod względem ich zgodności ze Statutem i wszelkimi regulaminami związku, a także powszechnie obowiązującym prawem.

Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej